O Campeonato Colombiano de Futebol de 2004 - Apertura, oficialmente "Copa Mustang I" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 59º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para um octogonal com dois grupos de quatro, sendo que os dois primeiros colocados jogavam uma final que decidia o Apertura. O campeão do Apertura era classificado para a Copa Libertadores da América de 2005, juntamente com o campeão do Finalización  e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Não há rebaixamento no Apertura. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2005.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2004